Михаил Чулаки:
 Чулаки, Михаил Иванович (1908—1989) — советский композитор.
 Чулаки, Михаил Михайлович (1941—2002) — петербургский поэт, сын М. И. Чулаки.